Юлиан Семёнович Юсфин () — советский и российский учёный в области металлургии, заведующий кафедрой руднотермических процессов МИСиС, академик РАЕН.

Биография 
После окончания в 1951 году с золотой медалью 265 московской средней школы и в 1956 году Московского института стали, с получением диплома с отличием, постоянно работал в МИСиС, вначале младшим научным сотрудником и аспирантом, а после защиты в 1963 года кандидатской диссертации — ассистентом и доцентом.

В 1969 году защитил докторскую диссертацию, посвященную выявлению основных закономерностей высокотемпературного упрочнения железорудных окатышей. C 1995 года — в редколлегии журнала «Известия высших учебных заведений. Чёрная металлургия», с 2011 года — главный редактор журнала. С 2010 года — главный редактор журнала «Чёрные металлы».

Умер 16 мая 2015 года.

Научная деятельность 
В 1971 году был избран профессором, в 1987 году — заведующим кафедрой руднотермических процессов.

Одним из первых Ю. С. Юсфин экспериментально установил факт низкотемпературного восстановления моноксидов марганца, ванадия и других трудновосстановимых элементов газообразным восстановителем и дал ему теоретическое объяснение. Также одним из первых Ю. С. Юсфин обнаружил явление наследственности свойств железорудных материалов. Широко известны пионерские работы Ю. С. Юсфина в области ресурсо-экологических проблем — прогнозные расчеты процессов формирования выбросов в металлургических агрегатах, экобалансов производства черных металлов, сравнительной эколого-ресурсной оценки металлургических агрегатов и др.

Ю. С. Юсфин — автор более 550 опубликованных работ, в том числе 24 книг, из которых — 10 учебников для вузов и 110 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Свыше 40 работ, в том числе 4 книги, опубликованы за рубежом. Под руководством Ю. С. Юсфина защищены 39 кандидатских диссертаций, при его научной консультации — 3 докторских диссертации.

С 2001 года состоял в экспертном совете ВАК по металлургии.

Библиография 
 Обжиг железорудных окатышей/Ю. С. Юсфин, Т. Н. Базилевич. — Москва : Металлургия, 1973. — 272 с. : ил.;
 Металлургия чугуна. Учебник. 1-е изд. М. Металлургия 1978 г. 480 с., 2-е изд. М. Металлургия 1987 г. 512 с., 3-е изд. М. ИКЦ «Академкнига» 2004 г. 774 с.
 Теория металлизации железорудного сырья /Ю. С. Юсфин, В. В. Даньшин, Н. Ф. Пашков, В. А. Питателев. — М. : Металлургия, 1982. — 256 с. : ил.;
 Вегман Е. Ф. и др. Доменное производство: Справочное издание. Том 1. Подготовка руд и доменный процесс.- М.Металлургия 1989 г. 496 с.; ISBN 5-229-00055-4
 Юсфин Ю. С., Гиммельфарб А. А., Пашков Н. Ф. Новые процессы получения металла. Учебник для вузов. — М.: Металлургия, 1994. — 320 с.
 Юсфин Ю. С., Пашков Н. Ф. Металлургия железа. Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению Металлургия. — М. ИКЦ «Академкнига» 2007 г. 464 с. ил., ISBN  978-5-94628-246-8
 В. С. Лисин, Ю. С. Юсфин. Ресурсо-экологические проблемы XXI века и металлургия. — Москва : Высш. шк., 1998. — 446 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 5-06-003582-4
 Юсфин, Ю. С., Л. И. Леонтьев, П. И. Черноусов. Промышленность и окружающая среда : учебник для вузов по направл. подгот. дипломир. спец. 651300 «Металлургия». — М.: ИКЦ «Академкнига», 2002.- 468 с.; ISBN 5-94628-033-3

Награды 
 Удостоен звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1998 г.)
 Звания «Почетный металлург России» (2005 г.)
 Избран почетным профессором Национальной металлургической академии Украины и Запорожской инженерной академии (2005 г.).
 Фигурант справочника «The Marquis Who’s Who 1999» и справочника «Кто есть кто в металлургии России» (издательство «СП Интермет инжиниринг», М., 1999 г., 312 с.).
 Премия Президента РФ в области образования (2005 г.).
 Премия Правительства РФ в области науки и техники (2008 г.).
 Премия имени И. П. Бардина (совместно с Л. А. Смирновым, Л. И. Леонтьевым, за 2004 год) — за цикл работ по теме «Физико-химические основы и технические решения ресурсосберегающих экологически безопасных процессов комплексной переработки полиметаллических руд»
 Премия РАЕН «Во славу и пользу отечества» (2002 г.).
 Избран действительным членом Нью-йоркской Академии наук (1994 г.), Российской инженерной академии (2000 г.), Российской академии естественных наук (2001 г.).
 Награждён межгосударственным орденом «За пользу отечеству» им. В. Н. Татищева (2004 г.).

Примечания

Ссылки 

 
 К 70-летию Юлиана Семёновича Юсфина. Известия ВУЗов. Чёрная металлургия. 2004 г. № 8. С. 68
 К юбилею Юсфина Юлиана Семеновича. Известия ВУЗов. Чёрная металлургия. 2014;57(7):70-71.

Металлурги России
Выпускники МИСиСа
Члены РАЕН
Лауреаты премии имени И. П. Бардина
Учёные МИСиС
Инженеры-металлурги
Главные редакторы России